pseudopenis – zmodyfikowana łechtaczka samic niektórych ssaków
 pseudopenis – zmodyfikowane endomery samców niektórych Phthiraptera
 pseudopenis – słabo zesklerotyzowana struktura rurkowatego kształtu na wierzchu gonosakusa samców złotookowatych
 pseudopenis (pseudophallus) – wyrostek lewego nadprącia samców karaczanów i modliszek
 pseudopenis – wywracalny rejon ściany ciała lub wierzchołek atrium u skąposzczetów

Przypisy